Montsalvatge ist der Familienname folgender Personen:

 Enric Santeugini i Montsalvatge (1894–1978), katalanischer Schlager- und Filmkomponist sowie Saxophonvirtuose 
 Xavier Montsalvatge (1912–2002), katalanischer Komponist und Musikkritiker